Niemcy:
 Ossendorf – dzielnica Kolonii
 Ossendorf – dzielnica Warburga

Zobacz też:
 Osendorf